Grita, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Boca de Grita : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de García de Hevia dans l'État de Táchira ;
 Boca de Grita : capitale de la paroisse civile de Boca de Grita de la municipalité de García de Hevia dans l'État de Táchira ;
 La Grita : chef-lieu de la municipalité de Jáuregui dans l'État de Táchira ;
 Province de La Grita : une ancienne province, couvrant des portions des actuels États de Mérida et Táchira.

Homonymie de toponyme